„Пафендорф“ () е денс дуо от Кьолн, Германия.

Дуото се състои от Ramon Zenker, по-рано участвал във Fragma, и Gottfried Enkels. „Пафендорф“ е най-известна в хита си от 2002 г. "Be Cool".

Дискография

Албуми

Песни

Видео

Външни препратки 
 Официален сайт 

Германски електронни групи
Организации в Кьолн
Култура в Кьолн
Основани в Германия през 1998 година